Alpen Cup w skokach narciarskich 2002/2003 – 13. edycja Alpen Cupu, która rozpoczęła się 7 września 2002 w Oberstdorfie, a zakończyła 9 marca 2003 w Planicy. W sezonie odbyło się 10 konkursów. Pierwsze cztery konkursy zostały rozegrane na igelicie.

Zwycięzcą klasyfikacji generalnej został Słoweniec Rok Urbanc, który rok wcześniej zajął dziesiątą lokatę. Drugie miejsce zajął jego rodak Jaka Oblak, który triumfował w klasyfikacji letniej, a trzecie Austriak Roland Müller.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 

2002 w sportach zimowych
2003 w sportach zimowych
2002 w Europie
2003 w Europie
2003